Séléniure de gallium(II)
 Séléniure de gallium(III)